Список руин доколумбовой эпохи в Мексике не включает многочисленные руины цивилизации майя, приведённые в отдельном списке. Поскольку количество археологических памятников доколумбовой эпохи в Мексике составляет несколько тысяч, каждый год открываются новые, данный список содержит наиболее изученные и крупные из памятников. К большинству из них разрешён доступ туристам. Более подробный обзор можно увидеть в приведённом ниже списке литературы.

Список можно сортировать по названиям памятников, названиям штатов и хронологическим периодам.

Руины находятся под управлением Национального института антропологии и истории (INAH) Мексики.

Примечания

Литература 
 Adams, Richard E. W. «Prehistoric Mesoamerica.» University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma, 1991.
 The Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Cultures. Hersg. v. Davíd Carrasco. Oxford, Oxford University Press 2001. 3 Bde. ISBN 0-19-510815-9

Ссылки 
 Liste der Ruinenstätten des INAH
 The Ruins of Mexico: Virtual Tour Website
 http://www.mexiko-lindo.de/
 http://www.mexiko-lexikon.de/mexiko/

Списки:Мексика